Володимир Юрійович Антипін (; 18 квітня 1970, Темиртау, СРСР) — казахський хокеїст, захисник. Учасник зимових Олімпійських ігор 1998 і 2006 років.

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Автомобіліст» (Караганда), «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Детройт Фальконс», ХК «Чеське Будейовіце», «Металург» (Магнітогорськ), «Лада» (Тольятті), «Сєвєрсталь» (Череповець), «Металург» (Новокузнецьк), «Авангард» (Омськ), «Сибір» (Новосибірськ), «Казахмис» (Караганда), «Мечел» (Челябінськ), «Хімік» (Митищі), «Казахмис» (Сатпаєв), «Амур» (Хабаровськ), «Барис» (Астана).

У складі національної збірної Казахстану учасник зимових Олімпійських ігор 1998 і 2006, учасник чемпіонатів світу 1993 (група C), 1995 (група C), 1997 (група B), 1998, 2004, 2005, 2009 (дивізіон I) і 2010.

Син: Віктор Антипін.

Досягнення
 Чемпіон Росії (1999, 2004), срібний призер (1998), бронзовий призер (2000)
 Володар Кубка Росії (1998)
 Чемпіон Євроліги (1999, 2000).

Статистика 

У національній збірній:

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 Профіль на сайті  КХЛ 
 

Уродженці Теміртау
Казахські хокеїсти
Хокеїсти «Будівельника» (Караганда)
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти «Металурга» (Магнітогорськ)
Хокеїсти «Лади»
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Металурга» (Новокузнецьк)
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти «Казахмиса» (Караганда)
Хокеїсти «Мечела»
Хокеїсти «Атланта» (Митищі)
Хокеїсти «Казахмиса» (Сатпаєв)
Хокеїсти «Амура»
Хокеїсти «Бариса»
Гравці чемпіонату світу з хокею із шайбою 2010